Vrse su naseljeno mjesto u općini Uskoplje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

Pretpostavlja se da je na Vrsima bilo rimsko naselje Ad Matricem. Na Vrsima se nalazi 12 očuvanih srednjovjekovnih stećaka na 4 lokaliteta.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe s Vrsa 

 Janja Milić Zobunđija, književnica

Izvori

Naselja u županiji Središnja Bosna
Uskoplje